NR est un code, qui signifie :
 Nauru
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .nr
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Nationalisme révolutionnaire
 Natural rubber, le caoutchouc naturel

NR désigne aussi :
 La Nouvelle République du Centre-Ouest, quotidien régional basé à Tours.
 NR crew, « No Reply » crew (signifie : ) : groupe de grapheurs parisiens.
 , en anglais .
 Nepal Railways, compagnie ferroviaire nationale népalaise.
 5G NR, technologie d'accès radio développée pour le réseau mobile 5G.
Nr est un digramme de l'alphabet latin.